Détroit de Wilkins peut désigner :
 détroit de Wilkins, en Antarctique ;
 détroit de Wilkins, en Arctique au Canada.